Владимир Павлович Овчинников (31 марта 1951, Москва) — советский и российский футбольный судья всесоюзной (30.12.1989) и международной категорий, инспектор РФС.

Биография 
В 1983 году дебютировал в качестве главного арбитра в матчах первой лиги. В 1989—1991 годах провёл 16 матчей в чемпионате СССР, в 1992—1999 годах — 105 (115) матчей в чемпионате России. Главный судья финала Кубка России 1996/1997.

Работал инспектором РФС.

Примечания

Ссылки 
 На сайте footballfacts.ru 

Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи России
Судьи всесоюзной категории